Mascaras est un nom propre qui peut désigner :

 Mascaras (Gers), commune française du Gers
 Mascaras (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées

Voir aussi